Bucle (música), un o diversos samples sincronitzats que ocupen generalment un o diversos compassos musicals i es graven o reprodueixen enllaçats en seqüència, una vegada darrera l'altra donant la sensació de continuïtat
 Bucle (acrobàcia), acrobàcia aèria que consisteix a descriure un cercle vertical, el sostre de l'aparell mantenint-se sempre a l'interior d'aquest cercle 
 Bucle de desplaçament, un tipus d'estructura d'ADN
 Bucle magnètic, cinta magnètica amb els extrems units entre ells, a fi de constituir una cinta sense fi 
 Bucle estrany, jerarquia de nivells enredada
 Matemàtiques:
 Bucle (àlgebra), estructura algebraica similar al grup però no associativa
 Bucle (teoria de grafs), aresta d'un graf que enllaça un vèrtex amb si mateix
 Programació:
 Bucle (programació)
 Bucle Do-while
 Bucle For
 Bucle infinit
 Bucle While
 Miscel·lània: vegeu llaç